Norman Hunter (1943–2020) – angielski piłkarz
 Norman Hunter (ur. 1940) – angielski żużlowiec
 Norman Hunter (1899-1995) – angielski pisarz